Trans Anguilla Airways — небольшая авиакомпания Ангильи (Британские заморские территории), работающая на чартерных перевозках между странами Карибского бассейна.

Портом приписки перевозчика является международный аэропорт Ангилья.

Общие сведения 
Trans Anguilla Airways выполняет чартерные пассажирские рейсы, а также предоставляет услуги в сферах грузовых, бизнес-перевозок и обеспечении работы санитарной авиации между Ангильей и группой Подветренных островов.

Флот

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Trans Anguilla Airways
 Trans Anguilla information

Ангилья